Andrzej Niewulis (ur. 21 kwietnia 1989 w Suwałkach) – polski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w polskim klubie Miedź Legnica.

Statystyki

Klubowe 

 (aktualne na dzień 14 października 2021)

Sukcesy

Klubowe 
Jagiellonia Białystok
  Puchar Polski: 2009/2010

Znicz Pruszków
 Wicemistrzostwo II ligi: 2015/2016

Raków Częstochowa
 Mistrzostwo I ligi: 2018/2019
  Pucharu Polski: 2020/2021, 2021/2022
 Wicemistrzostwo Polskiː 2020/2021
 Superpuchar Polski: 2021, 2022

Przypisy

Bibliografia 
 K. Cimoszko, Wielu go skreśliło, po latach uniósł Puchar Polski! Kapitan Rakowa Częstochowa nigdy się nie poddał, WP Sportowe Fakty, 3 maja 2021

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Suwałkach
Polscy piłkarze
Piłkarze Wigier Suwałki
Piłkarze Widzewa Łódź
Piłkarze GKS Bełchatów
Piłkarze Jagiellonii Białystok
Piłkarze Ruchu Radzionków
Piłkarze Stomilu Olsztyn
Piłkarze Dolcanu Ząbki
Piłkarze Znicza Pruszków
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Piłkarze Miedzi Legnica
Sportowcy UKS SMS Łódź